Mit Revolutionäre Zellen kann gemeint sein:

 Revolutionäre Zellen (Deutschland) (RZ), eine linksextremistische Terrorgruppe in Deutschland
 Revolutionäre Zellen (Griechenland) (Επαναστατικοί Πυρήνες, Epanastatiki Pirines), eine 1995 gebildete links-politische militante Gruppe in Griechenland